Jméno a příjmení Antonín Jedlička má více nositelů:

 Antonín Jedlička (zvaný též strýček Jedlička, 1923–1993) – herec, imitátor a loutkoherec
 Antonín Jedlička (malíř) (1833–1875) – český malíř a kreslíř
 Antonín Jedlička (kněz) (1887–1915) – český katolický kněz, doktor teologie, adjunkt teologické fakulty, biblista, exegeta, přispěvatel Časopisu katolického duchovenstva
 Jan Antonín Jedlička (1736–1780) – český stavitel a architekt
 Metoděj Antonín Jedlička (1918–1981) – český katolický kněz, řeholník, vězeň nacistického koncentračního tábora a komunistického totalitního režimu